Инженерное — озеро карстового происхождения, находящиеся на западе Володарского района Нижегородской области. Принадлежит бассейну Клязьмы.

История 
Раньше озеро называлось Святое.

Район озера Инженерное был отведен под Частновладельческую Лесную дачу помещика Знобишина. Между озером и рекой Люлих есть исток, прокопанный искусственно по его приказу. Знобишин хотел спустить воду из озера через Люлих в Клязьму, когда сделали расчеты, оказалось, что озеро находится ниже уровня реки и работы прекратили, но небольшой канал-исток остался до наших дней.

География 
Озеро Инженерное узкое и длинное. Вытянуто с севера-запада на юг. Протяжённость около 1,9 км, ширина до 0,36 км.

Площадь водной поверхности озера составляет 0,44 км². Сток осуществляется в реку Люлих, приток Клязьмы.

Озеро Инженерное находится к западу от дороги на Фролищи от трассы М-7, между посёлками Инженерный и Центральный. С асфальтовой дороги к озеру в западном направлении отходит несколько дорог. Вдоль всего восточного берега озера есть хорошие стоянки и места для купания.

Мифы и легенды 
Легенды гласят, что это озеро является очень глубоким и у него есть обычное дно и «травяное». На озере была деревянная купальня которая была около метра глубиной, а сразу за ней никто не доставал дна.

Раньше это озеро называли Свято-озеро. Говорили, что в нем водятся русалки, в нем святили, опускали в воду икону. Как и большинство озер Володарского района, это озеро карстового происхождения, то есть это огромный провал в земле, созданный вымыванием водой известковых пород.

Миф о происхождения озера. 
Давным давно, один пастух ввёл своё стадо (коров и овец) на пастбище утром. И его путь проходил прямо через участок, где в настоящее время находится озеро Инженерное.

Когда он вечером со своим стадом возвращался назад, на месте где сегодня утром была цельная земля, вечером стояло глубокое озеро.

Примечания 

Озёра Нижегородской области